Jizerská dráha nebo Jizerskohorská dráha je označení používané pro více železničních tratí: 
 Železniční trať Mirsk - Świeradów v polském (dříve pruském) Slezsku (polská trať 336)
 Železniční trať Jelenia Góra – Kořenov (polská trať 311)
 Tanvaldská ozubnicová železnice Tanvald – Kořenov, část české trati 036
 Jizerská dráha, souhrnné označení pro české železniční tratě 034, 035 a 036, které v roce 1998 mělo v pronájmu sdružení obcí Sdružení Jizerské dráhy 
 Jizerskohorská železnice – název pro železniční tratě ve Frýdlantském výběžku